Marnick Danny Vermijl (Peer, 13 de janeiro de 1992) é um futebolista belga que joga como lateral-direito. Atualmente defende o Manchester United, da Inglaterra.

Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Manchester United F.C.
Futebolistas do NEC Nijmegen